John Townsend kan syfta på bland andra:

* John G. Townsend (1871–1964), amerikansk politiker
 John Sealy Townsend (1868–1957), brittisk fysiker

Se även 
 John Townshend